Brote puede referirse a:
 Brote (botánica), el brote de una planta;
 Semillas germinadas, en las que les aparece el tallo;
 Brote de bambú;
 Brote de soja;
 Brote epidémico;
 Brote psicótico;
 Brotes (juego).
 Rebrotes (Rebotes en el Pes de Brotes)

Véaset también